Не́льсон Пе́дро Чаба́й (; род. 29 июня 1940, Монтевидео — 2 ноября 2018, Буэнос-Айрес) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника, выступал за сборную Уругвая. В 1970-е — 1990-е годы тренировал ряд клубов в Аргентине.

Биография

Клубная карьера 
Нельсон Чабай начал профессиональную карьеру в «Расинге» из Монтевидео в 1964 году. В 1966 году переехал в Аргентину, где стал выступать в другом «Расинге» — из Авельянеды. Именно в этой команде уругваец завоевал свои основные трофеи. В 1966 году вместе с «академией» выиграл чемпионат Аргентины. «Расинг» оформил титул за два тура до окончания чемпионата в матче против «Химнасии и Эсгримы» в Ла-Плате (0:0). Нельсон Чабай провёл весь этот «золотой» матч.

В 1967 году помог впервые в истории клуба выиграть Кубок Либертадорес. Чабай сыграл в четырёх матчах группового этапа из 10 — против «31 октября» (поражение 0:3 в Ла-Пасе и победа 6:0 в Авельянеде), «Боливара» (победа 2:0 в Ла-Пасе) и «Ривер Плейта» (0:0 на «Монументале»). Полуфинальную стадию, то есть групповой турнир из четырёх команд, уругваец почти полностью пропустил, но сыграл в последнем, решающем матче против «Ривер Плейта» на «Президенте Пероне», в котором «Расинг» одержал победу над соотечественниками 3:1 и сравнялся с «Университарио» по очкам. Был назначен дополнительный матч за выход в финал турнира между «Расингом» и «Университарио», и в этом матче, в котором также играл Чабай, аргентинская команда оказалась сильнее 2:1. В трёх финальных матчах против уругвайского «Насьоналя» Чабай участия не принимал.

В конце 1967 года Буче помог своей команде завоевать Межконтинентальный кубок. Скандальное противостояние с шотландским «Селтиком» началось с поражения «Расинга» в Глазго 0:1 — в этом матче за «академию» играли исключительно аргентинцы. Затем команды переехали в Авельянеду, где «Расинг», уже с Чабаем в составе, взял реванш 2:1. 4 ноября 1967 года на нейтральном поле в Монтевидео «Расинг» выиграл 1:0 и стал обладателем Межконтинентального кубка. В грубой игре было шесть удалений, однако Чабай, действовавший на позиции защитника, отыграл все 90 минут, хотя отметился по крайней мере одним инцидентом неспортивного поведения, в первом тайме ударив ногой в живот Джимми Джонстона.

В 1971 году Буче перешёл в «Уракан», с которым в 1973 году выиграл чемпионат Метрополитано. Завершил карьеру в этой команде в 1977 году.

Карьера в сборной 
С 1964 по 1966 год Нельсон Чабай сыграл четыре матча за сборную Уругвая. Дебютировал за «селесте» 14 мая 1964 года в товарищеской игре против Австрии на «Пратерштадионе» (победа 2:0), выйдя на замену Нельсону Флоресу. Последнюю игру провёл в рамках Кубка Артигаса против сборной Парагвая — 15 мая 1966 года команды сыграли в Асунсьоне вничью 2:2. Также принимал участие в отборочном турнире к чемпионату мира 1966 года.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Нельсон Чабай остался в Аргентине и работал только с клубами этой страны в качестве тренера. Его первой командой стал «Уракан» в 1977 году. Эту команду он тренировал и в 1995—1997 годах.

В 1988 году вывел «Сан-Мартин» (Тукуман) в Примеру Аргентины благодаря победе в Северной зоне Турнира интериора, однако не сумел удержать команду в элите.

В сезоне 1994/95 привёл «Колон» к третьему месту в Примере B Насьональ, что позволило клубу из Санта-Фе во второй раз в истории добиться путёвки в Первый дивизион.

В 1990 году тренировал другой свой бывший игровой клуб, «Расинг». Также работал с «Депортиво Мандию» и «Унионом» из Санта-Фе.

В 2014 году перенёс инсульт, от последствий которого так и не смог оправиться. Умер в Буэнос-Айресе 2 ноября 2018 года от последствий пневмонии. Похоронен на кладбище «Лар-де-Пас» в предместье аргентинской столицы.

Титулы 
  Чемпион Аргентины (2): 1966, Метрополитано 1973
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1967
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1967

Примечания

Ссылки 
 Биография Нельсона Чабая в разделе «Идолы» на официальном сайте «Расинга» (Авельянеда)
 Профиль на 11v11.com

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Уракан»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Депортиво Мандию»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Сан-Мартин» Тукуман
Тренеры ФК «Унион» Санта-Фе
Тренеры ФК «Уракан»